

Geografia 
 Taranta – frazione del comune italiano di Cassano d'Adda, in Lombardia
 Taranta Peligna – comune italiano dell'Abruzzo

Musica e danza 
 Taranta – termine impropriamente utilizzato per riferirsi alla pizzica o alla tarantella
 Taranta Power – movimento musicale e culturale italiano
 Notte della Taranta – festival italiano di musica popolare del Salento
 Super Taranta! – album del gruppo musicale Gogol Bordello
 Taranta – album della cantante Mina Tindle

Cinema 
 La taranta – cortometraggio documentario del 1962 diretto da Gianfranco Mingozzi

Altro 
 Taranta – nome comune del ragno Lycosa tarantula
 Agapornis taranta – nome scientifico dell'inseparabile alinere, uccello della famiglia degli Psittacidi
 Taranta Ranta – manga giapponese

Pagine correlate 
 Taranto
 Tarantella
 Tarantola
 Tarantismo